Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 19 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en février 2001